Свинопа́с — человек, присматривающий за свиньями.

Название 
 «Свинопас» — сказка Ханса Кристиана Андерсена о переодевшемся в свинопаса принце.
 «Свинопас» — советская киноновелла 1941 года по одноимённой сказке X. К. Андерсена.
 «Свинопас» — советский мультфильм 1980 года по одноимённой сказке X. К. Андерсена.

Профессии